Зиллур Рахман Чампак (, ) — бангладешский шахматист, международный мастер (1990).

Чемпион Бангладеш 1986 и 1987 гг.

В составе сборной Бангладеш участник нескольких шахматных олимпиад (1980, 1986, 1990 гг.) и командного чемпионата Азии 1991 г. (команда разделила 3—4 места со сборной Индонезии, но уступила ей по количеству выигранных матчей, несмотря на победу со счетом 3 : 1 в личной встрече, состоявшейся в последнем туре).

Участник чемпионатов Великобритании 1986 и 1991 гг., открытого чемпионата США 1991 г., двух сильных по составу международных турниров в Дакке (1993 и 1995 гг.).

В базах его партии 1980-х гг. часто приписываются более известному бангладешскому шахматисту: гроссмейстеру З. Рахману.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии З. Р. Чампака в базе Chessgames
 Личная карточка З. Р. Чампака на сайте 365Chess
 Личная карточка З. Р. Чампака на сайте 365Chess (партии 1980-х гг., приписанные З. Рахману)

Шахматисты Бангладеш
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам